Rizoma (gr. Ρίζωμα) bezeichnet zwei Dörfer in Griechenland
 Rizoma (Iasmos), Dorf der Gemeinde Iasmos, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Rizoma (Trikala), Dorf der Gemeinde Trikala, Region Thessalien